Název Radyně má více významů:

 Radyně – hradní zřícenina  v západních Čechách
 Radyně (Švihovská vrchovina) – kopec v západních Čechách s hradní zříceninou Radyně
 Radyně (Toužim) – vesnice v okrese Karlovy Vary